Сезон 1966—1967 у Національній лізі А — 70-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Базель.

Підсумкова таблиця

Додатковий матч 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1967
Швейцарія
Швейцарія